Název Domoradice má více sídel:
 Domoradice (Český Krumlov), část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 Domoradice (Vysoké Mýto), část města Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy